Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2002 var det 66:e i ordningen arrangerat av IIHF och avgjordes i flera divisioner, varav toppdivisionen (tidigare kallat A-VM) spelades med sexton deltagande landslag i Göteborg, Karlstad och Jönköping, Sverige 26 april – 11 maj 2002.

Slovakien, som nådde sin andra VM-final efter 2000, blev sensationellt världsmästare för hittills enda gången efter finalseger med 4–3 mot Ryssland, som båda vann semifinalerna efter straffslag, medan värdlandet Sverige, som förlorade sin andra semifinal i rad efter straffslag, försvarade bronset efter seger mot Finland i matchen om tredjepris, som var Finlands sista medaljmatch innan 2006 (eftersom Finland endast nådde kvartsfinal i de tre följande världsmästerskapen) och där Sverige gjorde fem mål i rad för att därigenom vända finsk ledning med 3–0 till avgörande svensk ledning med 5–3.

VM i Division I avgjordes mellan tolv landslag uppdelade i två grupper och spelades i Nederländerna och Ungern. Division II avgjordes i två grupper som spelades i Sydafrika och Jugoslavien, medan nyskapelsen "Kvalifikation till Division II", senare omdöpt till Division III, spelades i Mexiko.

Toppdivisionen 
Det egentliga VM, tidigare kallat A-VM, spelades i Sverige 26 april – 11 maj 2002. Tre ishallar användes: Scandinavium i Göteborg, Löfbergs Lila Arena i Karlstad och Kinnarps Arena i Jönköping.

Sexton lag deltog i mästerskapet varav tretton kvalificerade sig genom att sluta bland de tretton bästa året innan. Japan kvalificerade sig via kval i Asien, medan de sista två länderna, Polen och Slovenien, hade kvalificerat sig genom att vinna sin respektive Division I grupp 2001.

Kvalifikation (Asien)
Ett lag från Asien var garanterad en plats vid VM. Deltagaren blev utvald genom en kvalifikationsturnering i Harbin, Kina i oktober 2001 med deltagande av tre landslag. Genom att vinna turneringen kvalificerade sig Japan till VM 2002.

Kvalifikation

Gruppspel 
De sexton lagen delades in i fyra grupper med fyra lag i varje grupp varav de tre bäst placerade gick vidare till mellanrundan medan det sämst placerade från respektive grupp fortsatte i nedflyttningsserien.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda 

De tre bäst placerade lagen från respektive grupp från den inledande omgången gick vidare till mellanrundan, där lagen från Grupp A och D samlades i Grupp E medan lagen från Grupp B och C samlades i Grupp F. Resultaten från den inledande omgången togs med till mellanrundan. De fyra bästa lagen i respektive grupp kvalificerade sig för kvartsfinal.

Grupp E

Grupp F

Nedflyttningsserie

Slutspel

Skytteliga

Utmärkelser

IIHF:s val av bästa spelare

Målvakt:  Maxim Sokolov 
Back:  Daniel Tjärnqvist
Forward:  Niklas Hagman

All star team
Målvakt:  Maxim Sokolov Ryssland
Försvar:  Richard Lintner Slovakien,  Thomas Rhodin Sverige
Anfall:  Miroslav Šatan Slovakien,  Niklas Hagman Finland,  Peter Bondra Slovakien

Laguppställningar

Slovakien
Ján Lašák, Rastislav Staňa, Ľubomír Višňovský, Radoslav Hecl, Peter Smrek, Richard Lintner, Dušan Milo, Martin Štrbák, Ladislav Čierny, Jerguš Baca, Žigmund Pálffy, Jozef Stümpel, Peter Bondra, Miroslav Šatan, Michal Handzuš, Ľubomír Bartečko, Vladimír Országh, Rastislav Pavlikovský, Ladislav Nagy, Róbert Petrovický, Miroslav Hlinka, Radovan Somík, Peter Pucher, Marek Uram

Sverige
Målvakter: Stefan Liv, Tommy Salo, Rolf Wanhainen
Utespelare: Niklas Andersson, Per-Johan Axelsson, Ulf Dahlén, Johan Davidsson, Per Gustafsson, Nichlas Falk, Pierre Hedin, Kristian Huselius, Andreas Johansson, Magnus Johansson, Mathias Johansson, Thomas Johansson, Jonas Johnson, Kim Johnsson, Jörgen Jönsson, Markus Näslund, Michael Nylander, Thomas Rhodin, Ronnie Sundin, Daniel Tjärnqvist, Henrik Zetterberg, Mattias Weinhandl

Division I

Grupp A 
Grupp A Spelades i Eindhoven, Nederländerna.

Grupp B 
Grupp B avgjordes i Dunaújváros och Székesfehérvár, Ungern.

Division II

Grupp A 
Grupp A spelades i Kapstaden, Sydafrika

Grupp B 
Grupp B avgjordes i Novi Sad, Jugoslavien.

Kvalifikation till Division II 
"Kvalifikation till Division II", som senare döptes om till Division III, spelades i Mexico City, Mexiko.

Total slutställning

Externa länkar 
IIHF Asiatiska kvalet
IIHF Toppdivisionen
IIHF Division I A
IIHF Division I B
IIHF Division II A
IIHF Division II B
IIHF Kval till Division II

2002 i Mexiko
2002 i Sydafrika
2002 i Nederländerna
Sport i Sverige 2002
2002 i Ungern
Internationella ishockeytävlingar i Mexiko
Internationella ishockeytävlingar i Nederländerna
Internationella ishockeytävlingar i Jugoslavien
Internationella ishockeytävlingar i Sverige
Internationella ishockeytävlingar i Sydafrika
Internationella ishockeytävlingar i Ungern
Ishockeysäsongen 2001/2002
Internationella sportevenemang i Göteborg
2002
Sportevenemang i Nederländerna
Sportevenemang i Karlstad
Sportevenemang i Jönköping
Sportevenemang i Eindhoven
Sportevenemang i Kapstaden
Sportevenemang i Mexico City
Göteborg under 2000-talet (decennium)
Mexico City under 2000-talet
Kapstaden under 2000-talet
Eindhoven under 2000-talet